Урвалсдейлд 2021 — 110-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Ісландії. Титул вшосте здобув Вікінгур (Рейк'явік).

Клуби

Турнірна таблиця

Результати

Примітки

Посилання 
  
 Урвалсдейлд  на soccerway  

2021
Ісландія
2021 в ісландському спорті